Buffon, miejscowość we Francji
 Georges-Louis Leclerc, hrabia de Buffon, francuski przyrodnik i filozof
 Gianluigi Buffon, włoski bramkarz